Grangeville – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello stato della California
 Grangeville – città degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Idaho